Waitangi River ist der Name folgender Flüsse in Neuseeland:

 Waitangi River (Far North District) im Far North District, Region Northland
 Waitangi River (Whangarei District) im Whangarei District, Region Northland